Нейже Діас і Патрісія Медрадо були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Діас - з Беттіною Фулько, а Медрадо - з Клаудією Монтейру.

Діас і Фулько у чвертьфіналі прорали Емі Фрейзер і Луанн Спейдя. Медрадо і Монтейро також у чвертьфіналі програли Джилл Гетерінгтон і Мерседес Пас.

Катріна Адамс і Черіл Джонс виграли титул, перемігши у фіналі пару Гетерінгтон і Пас з рахунком 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Андреа Бецнер /  Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Мерседес Пас (фінал)
 Лі Антонопліс /  Emilse Raponi-Longo (1-ше коло)
 Нейже Діас /  Беттіна Фулько (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Бразилії з тенісу 1987 Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Парний розряд